Сантус-Думонт ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуис-ди-Фора. Население составляет 49 137 человек на 2006 год. Занимает площадь 637,377 км². Плотность населения — 75,5 чел./км².

История 
Город основан 27 июля 1889 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 263.948.373,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.554,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,766 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс